inaczej dorosłość 
 dojrzałość emocjonalna
 dojrzałość fizjologiczna
 dojrzałość morfologiczna
 dojrzałość płciowa
 dojrzałość szkolna
 dojrzałość umysłowa
 dojrzałość wędrówkowa

Zobacz też 

 pełnoletniość
 egzamin dojrzałości, matura

Biologia rozrodu
Psychologia rozwoju człowieka